

Architettura 
 Peterson-Dumesnil House – casa in stile italiano nel quartiere Crescent Hill di Louisville nel Kentucky, Stati Uniti

Persone 
 Charles Henri Dumesnil – ammiraglio francese
 Dumesnil – pseudonimo del tenore francese Louis Gaulard Dumesny
 Jacques Dumesnil – attore francese
 Marie Dumesnil – attrice francese
 Pierre-Louis Dumesnil – pittore e decoratore francese